Neundorf (België), een plaats in de gemeente Sankt Vith de Belgische provincie Luik
Neundorf (Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Neundorf (Rosenthal am Rennsteig), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Neundorf (Suhl), een plaats in de gemeente Suhl in de Duitse deelstaat Thüringen
Neundorf (bij Schleiz), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen